Magnum XL-200 sont des méga montagnes russes et des hyper montagnes russes du parc Cedar Point, situé à Sandusky, Ohio, aux États-Unis.

Le circuit

Statistiques

Récompenses et classements 

Magnum XL-200 sont des montagnes russes ACE Coaster Landmark.

Notes et références

Voir aussi 
 Méga montagnes russes
 Hyper montagnes russes
 Liste des méga montagnes russes

Liens externes 
 
  Magnum XL-200 sur le site de Cedar Point

Montagnes russes en métal
Hypercoaster
Méga montagnes russes
Montagnes russes assises
Montagnes russes aller & retour
Arrow Dynamics
Attraction d'un parc Cedar Fair
Cedar Point
Montagnes russes dans l'Ohio